Manea – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Manea (imię)